Stearman ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Stearman (* 1987), englischer Fußballspieler
 Lloyd Stearman, US-amerikanischer Unternehmer und Gründer der Stearman Aircraft Corporation

Stearman steht für:
 Stearman Aircraft Corporation ehemaliger US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Boeing Stearman ein Doppeldeckerflugzeug des o.a. Herstellers